kalapács (szerszám), az ütőszerszámok közé tartozó kéziszerszám
 kalapács (hangszer),  a zenekari üllőt megszólaltató eszköz
 kalapács, nehézatlétikai sporteszköz
 kalapács (csont), hallócsont az emlősök fülében

Személyek:
 Kalapács József rockénekes

Egyéb:
 Kalapács (együttes), Kalapács József vezette rockzenekar